

Голловей — місто, штат Міннесота
 Голловей — селище, штат Огайо

 Джеймс Голловей (; 23 лютого 1922 — 26 листопада 2019) — американський воєначальник, адмірал Військово-морських США.
 Джим Голловей (,  1954) — американець скелелаз, один із перших боулдерінгістів, один із перших боулдерінгістів.
 Джош Голловей (,  20 липня 1969, Каліфорнія) — американський актор.
 Іан Голловей (,  12 березня 1963, Лондон) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Див. також 
 Головей